Duety technicznie – jedna z konkurencji rozgrywanych w ramach pływania artystycznego, podczas mistrzostw świata w pływaniu w 2022. Eliminacje odbyły się 17 czerwca, a finał został rozegrany 19 czerwca.

Do eliminacji zgłoszone zostały 32 kobiece pary, dwanaście par z najlepszymi wynikami awansowało do finałowej rywalizacji.

Zawody w tej konkurencji wygrały reprezentantki Chin Wang Liuyi i Wang Qianyi. Drugą pozycję zajęły zawodniczki z Ukrainy Maryna Ałeksijiwa i Władysława Aleksijiwa, trzecią zaś reprezentujące Austrię Anna-Maria Alexandri i Eirini Alexandri.

Wyniki

Bibliografia 
 

Pływanie artystyczne na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2022